Kaliber ( kalópous ‚Schusterleisten‘) steht für:
 einen charakteristischen Durchmesser bei Schusswaffen, siehe Kaliber
 Statur eines Pferdes, siehe Exterieur (Pferd)
 ein Prüfgerät, siehe Grenzlehre
 veraltet, aber vereinzelt noch gebräuchlich, ein Messgerät, siehe Messschieber
 einen Einschnitt bei Walzen in der Eisen- und Stahlverarbeitung, siehe Kaliber (Walze)
 den Typ oder die Größe eines Uhrwerks, siehe Kaliber (Uhr)
 in der Medizin die Maßeinheit der Gefäßweite, siehe Gefäß (Anatomie)
 den Durchmesser von Wursthüllen
 den Branchenbegriff für die Apfelgröße bzw. den Durchmesser des Apfels
 Der Kaliber, Roman des Schriftstellers Adolf Müllner

Siehe auch:
 Kalibr